Geografia:
 Balboa – miasto w Panamie przy wejściu do Kanału Panamskiego
 Balboa – miasto w Kolumbii, w departamencie Cauca
 Balboa – miasto w Kolumbii, w departamencie Risaralda
 Balboa – sztuczna wyspa w Kalifornii
 Balboa – gmina w Hiszpanii, w prowincji León, w Kastylii i León

Osoby:
 Abilio Balboa Arkins (1906–1967) – polityk z Gwinei Równikowej
 Álex Balboa (ur. 2001) – piłkarz z Gwinei Równikowej
 Javier Balboa (ur. 1985) – piłkarz z Gwinei Równikowej
 Juan Balboa Boneke (1938–2014) – pisarz, poeta, malarz i polityk z Gwinei Równikowej
 Marcelo Balboa (ur. 1967) – amerykański piłkarz
 Silvestre de Balboa (1563–1649) – kubański poeta

Kultura:
 Rocky Balboa – bokser, fikcyjna postać filmowa zagrana przez Sylvestra Stallone
 Rocky Balboa – amerykański film z 2006 roku, szósta część serii o bokserze

Inne:
 balboa – waluta Panamy
 Balboa Stadium – stadion sportowy w San Diego